Kauppi est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1875-1930), compositeur finlandais

 (né en 1957), ambassadeur finlandais
 (né en 1970), actrice de film et théâtre suédoise
Minna Kauppi (née en 1982), orienteuse finlandaise
Ossi Kauppi (1929-2000), joueur finlandais de hockey sur glace
Piia-Noora Kauppi (née en 1975), juriste et femme politique finlandaise
 (1920-1995), professeur de philosophie finlandais
 (1898-1932), musicien américain

Toponyme

Kauppi, quartier de Tampere

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois